Балаковская АЭС
 Балтийская АЭС
 Белорусская АЭС
 Белоярская АЭС
 Билибинская АЭС